Sint-Onufriuskerk (Lavriv), 18e-eeuwse kerk in Lavriv, Oekraïne
 Sint-Onufriuskerk (Lviv), kerk in Lviv/Lemberg, Oekraïne